Valdebernardo (wijk), wijk in Madrid
Valdebernardo (metrostation), metrostation in Madrid
Valdebernardo Park, park in Madrid